Fundación kan syfta på:

Colombia 

 Fundación (kommun), Magdalena, 
 Fundación (ort), Magdalena,

Dominikanska republiken 

 Fundación, Barahona, kommun, Barahona,